Der Begriff Schleswig-Holstein-Derby beschreibt in verschiedenen Sportarten das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus dem Bundesland Schleswig-Holstein:

 Im Fußball wird insbesondere der sportliche Vergleich zwischen  Holstein Kiel und dem VfB Lübeck so bezeichnet.
 Im Handball wird der Begriff oft zur Bezeichnung der Spiele zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel gebraucht.